CZP est un code qui peut faire référence à :
 Cape Pole Seaplane Base, dans la région de recensement de Prince of Wales - Outer Ketchikan, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CZP est un sigle qui peut faire référence à :
 , une ancienne force de police américaine, composée de plus de 400 agents et responsable de la sécurité des biens de la zone du canal de Panama.

Code IATA des aéroports